Flera personer har burit namnet Olof Rudbeck:

 Olof Rudbeck d.ä. (1630–1702) naturforskare, historiker med mera, se  - den som vanligen avses, om inget annat framgår av sammanhanget.
 Olof Rudbeck d.y. (1660–1740) naturalhistoriker och språkforskare
 Olof Rudbeck (jägmästare) (1723-1800) överjägmästare i Västernorrlands län 
 Olof Rudbeck (författare) (1750-1777)
 Olof Rudbeck (fabrikör) (1751-1798) grundare av Bredsjö porslinsfabrik i Järlåsa socken, Uppland